Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2014 () проводился с 18 по 26 января 2014 года в городе Ливерпул (провинция Новая Шотландия) на аренах Queens Place Emera Centre и Liverpool Curling Club среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 61-й раз для юниоров-мужчин, в 40-й раз для юниоров-женщин, в 5-й раз в провинции Новая Шотландия и впервые в городе Liverpool.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на .

В мужском и женском турнирах принимало участие по 14 команд, представляющих провинции и территории Канады.

В мужском турнире чемпионом стала (8-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Манитоба (скип Braden Calvert стал чемпионом в 1-й раз и как скип, и как игрок), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Нью-Брансуик (скип René Comeau). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Альберта (скип Carter Lautner).

В женском турнире чемпионом стала (7-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (скип Келси Рок стала чемпионом в 1-й раз и как скип, и как игрок), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Британская Колумбия (скип Kalia Van Osch). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Новая Шотландия (скип Mary Fay).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. Групповой этап, в свою очередь, состоит из двух стадий отбора. На первой стадии () команды разбиваются на две группы и играют между собой по круговой системе в один круг.

По четыре лучшие команды выходят во вторую стадию (), где 8 команд в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг; при этом результаты встреч команд в 1-й стадии засчитываются; окончательная расстановка команд по местам определяется по их результатам в обеих стадиях.

Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются 2-я и 3-я команды, победитель полуфинала встречается в финале с 1-й командой.

Команды, занявшие на первой стадии места ниже 4-го, для окончательного распределения между ними мест с 9-го по 14-е играют классификационный розыгрыш () между собой по круговой системе в один круг; учитываются результаты их встреч между собой на 1-й стадии, а расстановка по местам определяется по суммарному результату на 1-й стадии и в классификационном розыгрыше.

Время начала матчей указано по UTC-4.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап

1-я стадия (Round Robin) 
Группа A

 команды, выходящие во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool)
 команды, выходящие в классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)

2-я стадия (Championship Pool) 

 команды, выходящие в плей-офф
«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии

Классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool) 

«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии

Плей-офф 

Полуфинал. 26 января, 9:30

Финал. 26 января, 16:00

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап

1-я стадия (Round Robin) 
Группа A

 команды, выходящие во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool)
 команды, выходящие в тай-брейк за выход во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool) с 4-го места (группа A)
 команды, выходящие в классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)

Тай-брейк 
21 января, 18:30

2-я стадия (Championship Pool) 

 команды, выходящие в плей-офф
«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии

Классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool) 

«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии

Плей-офф 

Полуфинал. 25 января, 9:30

Финал. 25 января, 16:00

Итоговая классификация

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars Teams)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на групповом этапе (Round Robin) на каждой позиции определяется по две команды «всех звёзд» (одна пара команд для мужчин, вторая пара команд — для женщин).

 Приз за спортивное мастерство (Ken Watson Sportsmanship Awards)

По результатам голосования игроков определяются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Taylor Ardriel ()
 Среди женщин: Patty Wallingham ()

 Приз за честную игру (Fair Play Awards)

По результатам голосования umpires определяются игроки на каждой позиции и тренер — среди мужчин и среди женщин.

 Приз лучшему тренеру (ASHAM National Coaching Awards)

По результатам голосования тренеров-участников чемпионата определяются два тренера — среди тренеров мужских команд и тренеров женских команд.
 Среди тренеров мужских команд: Tom Clasper ()
 Среди тренеров женских команд: Nick Saturnino ()

 Joan Mead Legacy Awards

По результатам голосования officials выбираются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Cole Lyon-Hatcher ()
 Среди женщин: Cathlia Ward ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (в веб-архиве)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2014
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2014
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2014
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2014

Спорт в Канаде в 2014 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Новой Шотландии
Январь 2014 года